Krates ist ein antiker griechischer Personenname. Bekannte Namensträger sind:

antike Philosophen:
 Krates von Athen († um 268/265 v. Chr.), gehörte der Platonischen Akademie an
 Krates von Mallos (2. Jahrhundert v. Chr.), war stoischer Philosoph und Geograph
 Krates von Tarsos (2. Jahrhundert v. Chr.), war Platoniker
 Krates von Theben (* wohl 368/365 v. Chr.; † vermutlich um 288/285 v. Chr.), wird zu den Kynikern gezählt 

antike Künstler:
 Krates (Bildhauer) (6. Jahrhundert v. Chr.)
 Krates (Dichter), Dichter der Alten Komödie in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Krates (Toreut), vermutlich aus hellenistischer Zeit